Smecz – pseudonim Tomasza Jastruna
 Smecz, ścięcie – zagranie sportowe